Groninger Studentenbond
Gidsen- en Scoutsbeweging in België, koepelorganisatie van 5 Belgische scoutingfederaties
Gentse Studentenbeweging